«Violet Hill» — первый сингл британской рок-группы Coldplay из альбома Viva la Vida or Death and All His Friends, выпущенный 6 мая 2008 года.

Информация о песне 
28 апреля 2008 на официальном сайте группы появилась информация о том, что песню можно будет бесплатно скачивать с сайта целую неделю с 29 апреля. В 12:13 GMT песня впервые прозвучала по радио, а в 12:15 GMT началось бесплатное скачивание с сайта. В первые 24 часа была скачана 600 000 раз, а в течение недели количество загрузок достигло 2 миллионов.

Промопластинка была выпущена в качестве приложения к журналу NME 10 мая 2008 года, c треком «A Spell a Rebel Yell» на обратной стороне.

«Violet Hill» дебютировала в Billboard Hot 100 на 40 месте. Другой сингл «Viva la Vida» дебютировал на той же неделе на 15 месте.

В 2008 году на радио R1 австралийский коллектив Pendulum сыграл кавер этого сингла.

Музыкальные видео 
Альтернативное музыкальное видео, названное «Dancing Politicians» (Танцующие политики), было опубликовано на официальном сайте группы 17 мая. Видео сделано из коротких клипов политиков вперемешку с кадрами войны и фейерверком в конце. В видео показаны Джордж Буш мл., Фидель Кастро, Ричард Никсон, Уго Чавес, Усама бин Ладен, Саддам Хусейн, Борис Ельцин, Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтоны, Тони Блэр, Елизавета II, герцог Эдинбургский, принц Филипп. Официальное видео было выпущено 18 мая, на день раньше, чем ожидалось.

Композиции

Промосингл 
 «Violet Hill» [radio edit] — 3:21

7" пластинка NME 
 «Violet Hill» — 3:50
 «A Spell a Rebel Yell» — 2:42

CD 
 «Violet Hill» — 3:50
 «Lost?» — 3:40

Песни Coldplay